Горы Турции занимают значительную часть страны. Вдоль южного побережья Чёрного моря почти 1000 км тянутся Понтийские горы, восточная часть которых иногда именуется Лазистанским хребтом. Вдоль побережья Средиземного моря от Антальи до Евфрата расположен Тавр (). В центре страны оба хребта соединяются в Анатолийском плоскогорье, которое на востоке переходит в Армянское нагорье, где расположена самая высокая гора Турции Арарат. С античных времен известен Малый Олимп, расположенный недалеко от легендарной Трои.

Список наиболее значительных гор Турции

Ссылки 
 Горы в Турции

Горы Турции